GMS est un sigle de 3 lettres qui peut désigner :
 groupes mobiles de sécurité, des supplétifs de l'armée française durant la guerre d'Algérie ;
 Geostationary Meteorological Satellite, un satellite météorologique géostationnaire japonais ;
 glutamate monosodique, un composé utilisé comme exhausteur de goût, dans l'alimentation ;
 , un format de fichier ;
 groupement de missiles stratégiques, une ancienne arme de dissuasion nucléaire, stationnée sur le plateau d'Albion, en France ;
 grandes et moyennes surfaces ;
  (où GMS signifie Growling Mad Scientists), un groupe hollandais de musique trance psychédélique, composé de  Shajahan "Riktam" Matkin et Joseph "Bansi" Quinteros (1976-2018) et basé à Ibiza ;
 , les applications et services propriétaires de Google intégrés dans les appareils sous Android.